Die 50. Militär-Skiweltmeisterschaft fand vom 31. März bis 5. April 2008 in Hochfilzen und Fieberbrunn in Österreich statt. Ausrichter war das Österreichische Bundesheer. Die Langlauf-, Patrouillen- und Biathlon-Wettbewerbe fanden im Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen statt. Der Riesenslalom-Wettbewerbe wurde in Fieberbrunn ausgetragen.

Ergebnisse

Biathlon

Damen Einzel 

Datum: 2. April 2008

Am Start waren insgesamt 42 Sportlerinnen.

Vollständiges Ergebnis

Damen Team 

Datum: 2. April 2008
Für die Teamwertung wurden die Zeiten der jeweils besten drei eines Landes zusammengerechnet.

Vollständiges Ergebnis

Herren Sprint 10 km 

Datum: 2. April 2008

Am Start waren insgesamt 75 Sportler.

Vollständiges Ergebnis

Herren Team 

Datum: 2. April 2008

Für die Teamwertung wurden die Zeiten der jeweils besten drei eines Landes zusammengerechnet.

Vollständiges Ergebnis

Riesenslalom

Damen Einzel 

Datum: 2. April 2008

Vollständiges Ergebnis

Damen Team 

Datum: 2. April 2008
Die Teamwertung wurde aus den Einzelergebnissen addiert und somit errechnet.

Vollständiges Ergebnis

Herren Einzel 

Datum: 2. April 2008

Vollständiges Ergebnis

Herren Team 

Datum: 2. April 2008
Die Teamwertung wurde aus den Einzelergebnissen addiert und somit errechnet.

Vollständiges Ergebnis

Skilanglauf

Damen Einzel 

Datum: 3. April 2008

Am Start waren insgesamt 36 Läuferinnen.

Vollständiges Ergebnis

Damen Team 

Datum: 3. April 2008
Die Teamwertung wurde aus den Einzelergebnissen addiert und somit errechnet.

Vollständiges Ergebnis

Herren Einzel 

Datum: 3. April 2008

Am Start waren insgesamt 78 Sportler.

Vollständiges Ergebnis

Herren Team 

Datum: 3. April 2008
Die Teamwertung wurde aus den Einzelergebnissen addiert und somit errechnet.

Vollständiges Ergebnis

Patrouillenlauf

Damen 

Datum: 4. April 2008

Vollständiges Ergebnis

Herren 

Datum: 4. April 2008

Vollständiges Ergebnis

Nationencup 

Datum: 4. April 2008
Der Nationencup wurde am Ende aller Wettbewerbe aus den erzielten Ergebnissen zusammengerechnet.

Vollständiges Ergebnis

Weblinks 
 Ergebnislisten beim Österreichischen Bundesheer

Einzelnachweise 

Militärsportveranstaltung
Biathlonwettbewerb
Alpiner Skiwettbewerb
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Tirol
Sportveranstaltung in Hochfilzen
Fieberbrunn
Biathlon (Österreich)
Ski Alpin (Österreich)